Ласло Ковач (; 5 октября 1938 — 13 октября 2000) — венгерский шахматист, международный мастер (1965).

Ссылки 
  

Шахматисты Венгрии